In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Koblenz aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1984 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1999. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Der Stadtrat von Koblenz besteht aus 56 ehrenamtlichen Ratsmitgliedern und dem hauptamtlichen Oberbürgermeister als Vorsitzendem. Die Ratsmitglieder werden alle fünf Jahre neu gewählt. Die letzten Stadtratswahlen fanden am 26. Mai 2019 statt.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FW: Freie Wähler Rheinland-Pfalz
 2009 und 2014: Bürgerinitiative Zukunft für Koblenz
 Grüne: Grüne
 bis 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BIZ: Bürgerinitiative Zukunft für Koblenz → FW
 FBG: Freie Bürgergruppe
 FWG: Freie Wählergruppe
 Schupp: Wählergruppe Schupp
 SfK: Schängel für Koblenz

Abkürzungen 

 k.A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1994

Ortsbeiratswahlen

Ortsbezirk Stolzenfels 

In den Jahren 2014 (Wbt.: k.A.) und 2019 (Wbt.: 68,1 %) fand eine Personenwahl statt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Lay 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Kesselheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Güls 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Rübenach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Bubenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Arzheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk Arenberg-Immendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Siehe auch 
 Kommunalwahlrecht (Rheinland-Pfalz)

Weblinks 
Kommunalwahlergebnisse 2004 (und 1999) (PDF; 2,9 MB)
 Kommunalwahlergebnisse 2009 (PDF; 3,3 MB)
 Leitseite zu den Kommunalwahlen 2014
 Leitseite zu den Kommunalwahlen 2019
 Wahlstatistiken der Stadt Koblenz

Koblenz
Kommunalwahlen